Новак Джокович — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер защищал свой титул, но уступил в полуфинале.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Финал)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)

<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Первый раунд)
<li>  Янко Типсаревич (Первый раунд)
<li>  Андреас Сеппи (Четвертьфинал)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2013